Ночной портье — ночной дежурный гостиницы.
 Ночной портье — фильм итальянского режиссёра Лилианы Кавани (1974).
 Ночной портье — роман Ирвина Шоу (1975).
 Ночной портье — фильм Майкла Кристофера (2020).